„Love at First Sting Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“. Със своята продължителност от 2 години и 7 месеца, общо на 200 концерта и около 2 200 000 зрители, това турне е най-мащабното и най-посетеното от всички дотогава световни турнета на „Скорпиънс“. Дестинациите през които групата минава са Европа, Северна Америка, Азия и Южна Америка.

През тези две години, групата свири на някои от най-големите рок фестивали в света, като Рок в Рио (1985) където изнасят концерт пред повече от 500 000 зрители, фестивала Кнебуорт, на стадион Котън Боул в САЩ и на „Монстърс оф Рок“ в Донингтън; в по-голямата част от турнето „Скорпиънс“ са основно хедлайнери а групите, които ги придружават са Ингви Малмстийн, „Металика“, „Рат“, „Дийп Пърпъл“, „Мийт Лоуф“, „Ю Еф Оу“, Джоан Джет, Джон Бътчър, „Мама Бойс“ и други.

На това турне „Скорпиънс“ изминават повече от 80 000 км с тяхната 48 тонна техника, разпечатани са над 500 000 информационни плаката, а музикантите дават над 1000 интервюта. По време на концертите Херман Раребел използва около 1000 палки, Рудолф Шенкер, Матиас Ябс и Франсис Буххолц докосват над 10 000 пъти струните на своите китари.

Издаденият по време на турнето концертен албум World Wide Live освен, че става „златен“ и „платинен“, веднага се превръща във втория най-успешен албум записан на живо в САЩ след този на Питър Фрамптън – Frampton Comes Alive. и третият най-продаван концертен албум в света със 7 млн. продадени копия, след тези на Гарт Брукс – Double Live (21 млн. копия) и Брус Спрингстийн – The E Street Band (13 млн. копия). Заедно с World Wide Live групата издава и видео касетата World Wide Live, която също става „златна“.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Херман Раребел – барабани
 Франсис Буххолц – бас китара

Дати

Източници 

Турнета на „Скорпиънс“